Miasta na Słowacji – według danych oficjalnych pochodzących z 2012 roku Słowacja posiadała ponad 130 miast o ludności przekraczającej 1,5 tys. mieszkańców. Stolica kraju Bratysława oraz miasto Koszyce liczyły ponad 100 tys. mieszkańców; 9 miast z ludnością 50–100 tys.; 16 miast z ludnością 25–50 tys., 45 miast z ludnością 10–25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

Największe miasta na Słowacji 
Największe miasta na Słowacji według liczebności mieszkańców (stan na 2019 rok):

Alfabetyczna lista miast na Słowacji 
Zestawienie na podstawie publikacji Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2009 (Rocznik Statystyczny Regionów Słowacji 2009) zawierającej dane o powierzchni, liczbie ludności i gęstości zaludnienia jednostek podziału terytorialnego Słowacji oraz jednostek nomenklatury NUTS.

Liczba ludności 140 słowackich miast według stanu w dniu 31 grudnia 2008 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący tego samego dnia.

Nazwy stolic powiatów i krajów wyróżniono.

Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk , który znajduje się w nagłówku kolumny.

Przypisy

Bibliografia 
 
 World Gazetteer 

 
Słowacja